Simpur (Belik), een bestuurslaag in Indonesië
 Simpur (Gumay Ulu), een bestuurslaag in Indonesië
 Simpur (Syiah Utama), een bestuurslaag in Indonesië